Louis Gros peut désigner :

 Louis Gros (1873-1963), un homme politique et résistant français ;
 Louis Gros (1893-1973), pilote français de la Première Guerre mondiale ;
 Louis Gros (1902-1984), un homme politique français.

Voir aussi